Свидеровка — название нескольких населённых пунктов:
 Свидеровка — деревня в Елецком районе Липецкой области.
 Свидеровка — деревня в Верховском районе Орловской области.